Västergrundet är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Ålands hav eller Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 35 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 150 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Västergrundet.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Ålands hav
Platser i Finland med fyranordning